Irish Premier League 2006/2007 (ze względów sponsorskich zwana Carnegie Irish League) –  106. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Irlandii Północnej. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 23 września 2006 do 28 kwietnia 2007 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Sezon zakończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Irish Premier League.
Linfield zdobył drugi tytuł z rzędu, a czterdziesty siódmy w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraż o Irish Premier League 
Glenavon wygrał 4-2 w rzutach karnych po remisie 1-1 w dwumeczu z  baraż o miejsce w Irish Premier League na sezon 2007/2008.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii Północnej
2006 w Irlandii Północnej
2007 w Irlandii Północnej